Denumirea de Stefanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Stefanovo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Stefanovo, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Stefanovo, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci;
 Stefanovo, un sat în comuna Radomir, regiunea Pernik.